Милиус () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Милиус, Джон (род. 1944) — американский сценарист, кинорежиссёр и продюсер голливудских кинофильмов.
 Милиус, Карл Иванович (1767—1844) — доктор медицины, статский советник, директор Санкт-Петербургского минералогического общества.
  (1827—1916) — немецкий фотограф.

См. также 
 Молочай Милиуса